Western Rocks – isole disabitate dell'arcipelago delle Isole Scilly (Cornovaglia, Regno Unito)
 Western Rocks – isole disabitate della Tasmania